Huron River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Huron River (Eriesee, Michigan), zum Eriesee in Michigan
 Huron River (Oberer See), zum Oberen See in Michigan 
 Huron River (Ohio), zum Eriesee in Ohio 
 Little Huron River, in Michigan